Nothapodytes är ett släkte av järneksväxter. Nothapodytes ingår i familjen Stemonuraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Nothapodytes